Langan steht für:

 die französische Gemeinde Langan im Département Ille-et-Vilaine
 das Straßenviertel Langan (栏杆街道) im Kreis Huaibin der Stadt Xinyang in der Provinz Henan, siehe Langan (Huaibin)
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers St. Louis Gasoline Motor Company

Langan ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Langan, englische Filmproduzentin
 Gary Langan (* 1956), britischer Toningenieur und Plattenproduzent
 Glenn Langan (1917–1991), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Långan